Lovisa steht für:

 Lovisa, eine Stadt im Süden Finnlands
 Lovisa (Vorname), weiblicher Vorname 

Lovisa ist der Familienname folgender Personen:
 Noah Lovisa (* 2000), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Loviisa (Begriffsklärung)